Arco steht für:

 im Zementations-Verfahren hergestelltes Rohmessing
 italienisch arco („Bogen“) oder coll’arco („mit Bogen“), eine Spielanweisung für Musikinstrumente

Geographische Objekte:

Orte:
 Arco-ĺris, Ort im Bundesstaat São Paulo, Brasilien
 Arco (Trentino), italienische Gemeinde in der Provinz Trient
 Pomigliano d’Arco, italienische Gemeinde in der Metropolitanstadt	Neapel
 Arco de Baúlhe, Ort im Landkreis Cabeceiras de Basto, Portugal
 El Arco (Salamanca), Ort in Spanien
 Arco de Calheta, Ort im Landkreis Calheta auf der Insel Madeira
 Arco de São Jorge, Ort im Landkreis Santana auf der Insel Madeira
 Arco (Georgia), Vereinigten Staaten
 Arco (Idaho), Vereinigten Staaten
 Arco (Minnesota), Vereinigten Staaten
 Arco (Virginia), Vereinigten Staaten

sowie:
 Burgruine Arco, Burgruine oberhalb der Gemeinde Arco in der Provinz Trentino in Norditalien
 Arco Lake, See im Hubbard County, Minnesota
 Arco Canal, ein Kanal im Butte County, Idaho

Arco ist der Name eines deutsch-italienischen Adelsgeschlechts:
 eine Familie, siehe Arco (Adelsgeschlecht)

 Agnes Husslein-Arco (* 1954), Kunsthistorikerin und Kunstmanagerin, siehe Agnes Husslein
 Aloys von Arco-Stepperg (1808–1891), bayerischer Gutsbesitzer, Offizier und Politiker
 Anton Graf von Arco auf Valley (1897–1945), Mörder von Kurt Eisner
 Carlo d’Arco († 1873), italienischer Kunsthistoriker, Maler und Nationalökonom
 Emmerich von Arco-Valley (1852–1909), deutscher Diplomat
 Ernestine von Arco (1779–1820), Ehefrau von Maximilian von Montgelas
 Fredy Arco (* 1958), spanischer ehemaliger Kinderdarsteller
 Georg Graf von Arco (1869–1940), deutscher Physiker
 Giambattista Gherardo d’Arco (1739–1791), nationalökonomischer Autor
 Ignaz von Arco (1741–1812), Führer der bayerischen Ständeopposition

 Jonathan Del Arco (* 1966), US-amerikanischer Schauspieler und Aktivist mit uruguayischen Wurzeln
 Joseph Franz Valerian von Arco, Bischof von Chiemsee von 1730 bis 1746
 Joseph Adam von Arco (1733–1802), Bischof von Königgrätz und Fürstbischof von Seckau
 Juan del Arco (* 1991), spanischer Handballspieler
 Karl Joseph Maria Felix Graf Arco, Kämmerer des Salzburger Fürsterzbischofs
 Louis V. Arco (1899–1975; eigentlich Lutz Altschul), österreichischer Schauspieler
 Ludwig von Arco-Zinneberg (1840–1882), katholischer bayerischer Vereinsfunktionär und Politiker
 Martí Vigo del Arco (* 1997), spanischer Skilangläufer
 Max von Arco-Zinneberg (1908–1937), deutscher Automobilrennfahrer

 Mechtilde Christiane Marie Gräfin von und zu Arco-Zinneberg (1879–1958), deutsche Schriftstellerin, siehe Mechtilde Lichnowsky

Weiteres:
 Arco, Pseudonym des italienischen Sängers Alessandro Casillo (* 1996)
 Arcobräu, niederbayrische Brauerei
 Café Arco, Kaffeehaus in Prag
 Arco Verlag, Verlag für Literatur aus Ostmitteleuropa aus Wuppertal
 Arco (Leuchte), eine Stehleuchte von Achille und Pier Giacomo Castiglioni
 Arco Mine, Mine im Crow Wing County, Minnesota
 Arco Pit, Mine im San Juan County, New Mexico

ARCO steht für:
 ARCO (Kunstmesse) (Feria Internacional de ARte COntemporáneo | ARCOmadrid), internationale Kunstmesse in Madrid
 Atlantic Richfield Company, US-amerikanischer Ölkonzern
 Groep ARCO, belgische genossenschaftliche Holdinggesellschaft

Siehe auch:
 D’Arco
 Palais Arco
 Arko
 Arkoe
 Acro

ARCO